Татьяна Леонтьева:
 Леонтьева, Татьяна Александровна (ок. 1885—1922) — террористка, участница революционного движения в Российской империи.
 Леонтьева, Татьяна Васильевна (род. 1984) — современная российская писательница.
 Леонтьева, Татьяна Геннадьевна — доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой отечественной истории, Тверской государственный университет